Uirapuru, een muziekstuk van Heitor Villa-Lobos
 Uirapuru, een Zuid-Amerikaanse zangvogel, de Cyphorhinus aradus
 Uirapuru, een Indiaanse mythe
 Uirapuru, een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Goiás